Multipliereffect
Multiplier (economie)
belastingregel waarbij een uitgave voor meer dan 100% aftrekbaar is, zoals in de Geefwet